Светлый певчий ястреб () — вид хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae). Выделяют два подвида. Распространены на юге Африки.

Описание 
Ястреб среднего размера длиной от 50 до 60 см, длиной хвоста от 23 до 27 см и размахом крыльев 102—123 см. Самцы весят 493—750 г; самки намного крупнее самцов и весят от 700 до 1000 г, редко до 1,3 кг. У взрослых особей верхняя часть тела серая. Первостепенные маховые перья черноватые. Хвост черноватый с белыми краями. Голова и верхняя часть груди бледно-серые. Радужная оболочка у взрослых особей тёмно-красно-коричневая, у молоди — бледно-жёлтая. Клюв тёмно-серый. Восковица и основание клюва у взрослых особей красного цвета, а у ювенильных особей — черноватые, постепенно становятся оранжевыми. Ноги у взрослых — красные, у ювенильных — оранжево-жёлтые. Брюхо и бёдра белого цвета, испещрены серыми полосками. Надхвостье длинные кроющие подхвостья белого цвета. 

У незрелых особей верхняя часть тела коричневая, с белым надхвостьем и чёрными полосами на хвосте. Снизу маховые перья и хвост белые с чёрной полосой, горло белое с тёмными прожилками, а остальная нижняя часть тела рыжеватая.

Вокализация 
Вне сезона размножения светлый певчий ястреб в основном молчалив. В период размножения, сидя на присаде, и самцы и самки издают серии до дюжины нот, часто повторяющиеся в течение длительного времени, и описываются как «kleeu-kleeu-kleeeu-klu-klu-klu»; постепенно ускоряются и в конце становятся дрожащими, как звук вращающейся тарелки. В полёте при ухаживании часто слышны «chee-chit chee-chit».

Биология 
Светлый певчий ястреб широко распространён в большинстве засушливых регионов Южной Африки. Обитает в сухих полупустынных районах с открытой местностью и подходящими насестами для охоты. Осёдлый вид, хотя перемещения на короткие расстояния являются обычным явлением. В Кару одна пара или семейная группа занимает от 4,4 до 8,6 км².

Питание 
Светлый певчий ястреб охотится преимущественно с присады (деревья, телефонные столбы и т. д.), пикируя на добычу на земле, но также часто охотится за насекомыми и грызунами, паря в воздухе. Иногда ходит по земле в погоне за добычей. Охотится преимущественно в одиночку, но иногда наблюдается совместная охота семейных групп. Если одиночная особь была неспособна выловить загнанного в угол грызуна, другие члены семьи присоединялись к социальной охоте. Ястребы сидели рядом на верхушках кустарников и неоднократно нападали на грызунов до их поимки. Во время общественных охот добывались только крупные грызуны, а мелкие позвоночные и насекомые — только при одиночной охоте. Иногда часами следует за добывающими пищу медоедами (Mellivora capensis) и стройными мангустами (Herpestes sanguineus), как в полете, так и пешком, даже ожидая на земле рядом с ними, и затем атакуя любых мелких животных, которых они беспокоят. В состав рациона светлого певчего ястреба входят ящерицы, крупные насекомые, птицы (в том числе домашняя птица) и мелкие млекопитающие, а также падаль (особенно трупы животных на дорогах). Зафиксировано нападение на детёнышей шишковатой черепахи и леопардовой черепахи с ещё мягким панцирем, которых ястреб проглатывал целиком.

Размножение 
Сезон размножения приходится на июнь—март (в основном на июль—январь). Маленькое или средних размеров гнездо сооружается из тонких палочек, около 40 см в поперечнике, по форме варьирует от неглубокой платформы до сооружения высотой 25 см; выстилается сухим навозом, тряпками, грязью, комьями земли, травой, волосами, а иногда толстым слоем шерсти или гнёздами пауков-эрезид (Stegodyphus dumicola). Располагается на высоте 2,5—9 м от земли в вертикальной развилке внутри кроны, или прячется среди лиан на вершине колючего дерева, в безлесных районах — на столбах. В кладке 1—2 яйца белого цвета без отметин. Насиживает самка в течение 35—38 дней. Птенцы оперяются через 44—56 дней. Покинув гнездо, птенцы могут находиться рядом с ним в течение нескольких месяцев, а в следующем году могут появиться в том же районе. За сезон бывает две кладки, вторая из которых начинается примерно через 24 дня после оперения первого выводка.

Обычно самка спаривается с одним самцом (моногамия), но регионах с изобилием дичи (Малое Кару) самка и два самца могут образовывать полиандрическое трио. Альфа-самец совокупляется с самкой за 31-5 дней до кладки, в то время как бета-самец совокупляется за 5-3 дня до кладки. Оба самца помогают самке в защите гнезда и обеспечении пищей птенцов.

Подвиды и распространение 
Выделяют два подвида:
	— от юго-запада Анголы до севера Южной Африки	
 — запад и юг Южной Африки

Примечания

Литература 
 

Животные, описанные в 1799 году
Ястребиные
 Птицы Африки